La Liga de Alemania de balonmano femenino es la máxima categoría del balonmano femenino de Alemania. Fue fundada en 1975.

Clubes 2019-20 

Thüringer HC
SG BBM Bietigheim
TuS Metzingen
Borussia Dortmund Handball
Buxtehuder SV
VfL Oldenburg
Frisch Auf Göppingen
HSG Blomberg-Lippe
Bad Wildungen Vipers
Bayer 04 Leverkusen
Neckarsulmer SU
HSG Bensheim-Auerbach
Kurpfalz-Bären
FSV Maguncia 05

Palmarés

Referencias 

Competiciones de balonmano entre clubes de Alemania